Balabanow oder Balabanov (weibliche Form Balabanowa oder Balabanova) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Balabanow (1879–1955), bulgarischer Literat und Sprachwissenschaftler
 Alexei Oktjabrinowitsch Balabanow (1959–2013), russischer Filmregisseur
 Angelica Balabanova (1869–1965), kommunistische Politikerin und Publizistin
 Desislawa Balabanowa (* 1988), bulgarische Sportschützin
 Hanna Balabanowa (* 1969), ukrainische Kanutin
 Iwo Balabanow (* 1997), bulgarischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Marin Balabanow (* 1974), österreichischer Comiczeichner
 Marko Balabanow (1837–1921), bulgarischer Politiker und Philologe
 Mykyta Balabanow (* 1989), ukrainischer Alpinist